Poljice je lahko:
 Poljice Donje (Bosna in Hercegovina)
 Poljice Gornje (Bosna in Hercegovina)
 Poljice Popovo (Bosna in Hercegovina)
 Poljice, Drvar (Bosna in Hercegovina)
 Poljice, Foča (Bosna in Hercegovina)
 Poljice, Kakanj (Bosna in Hercegovina)
 Poljice, Lukavac (Bosna in Hercegovina)
 Poljice, Maglaj (Bosna in Hercegovina)
 Poljice, Konavle (Hrvaška)
 Poljice, Udbina (Hrvaška)